Pueblo, del latín populus, puede referirse a los siguientes artículos:

Geografía 
 Pueblo, desde el punto de vista social, grupo de personas que forman una sociedad.
 Pueblo, núcleo rural de población.
 Pueblo, definición de entidad urbana en Chile.

Clase social 
 Pueblo llano, clase baja de una sociedad.

Etnia
 Indios pueblo, grupo nativo norteamericano.
 Pueblo gitano, etnia originaria del subcontinente indio.
 Pueblo gitano en España.
 Pueblo mapuche, grupo indígena del sur de Chile y Argentina.

Toponimia 

 Condado de Pueblo, del estado de Colorado, Estados Unidos.
 Pueblo, ciudad cabecera del condado anterior.
 .

Religión 
 Teología del pueblo, corriente católica de pensamiento.

Medios de comunicación 
 Pueblo, desaparecido diario vespertino madrileño;

Arte 
 .

Música 
 Pueblo (2005), de la banda Sismo.